Arco de Augusto se refiere a arcos de triunfo dedicados o construidos por el emperador Augusto:

 El Arco de Augusto de Aosta de la ciudad de Aosta, Italia.
 El Arco de Augusto de Rímini de la ciudad de Rímini, Italia.
 El Arco de Augusto (Susa) de la ciudad de Susa, Italia.

 El Arco de Augusto (29 a.C.) de la ciudad de Roma, Italia.